Conjunctospora är ett släkte av svampar. Conjunctospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Conjunctospora